Sueli Maria Alvarez Angelote (Recife, 1 de janeiro de 1957, é uma escritora brasileira.

Carreira
Estudou letras na Universidade Católica de Pernambuco, membro da UBE - União Brasileira de Escritores.

Participou do site Celeiro dos Escritores, onde tem publicado poemas nas Coletâneas Eldorado. Participou do Concurso Feira Literária 80 Anos – Herculano Vieira, onde ganhou o seu espaço com o Poema: Perdida, essa obra está arquivada na Academia Brasileira de Letras de São Paulo. Marcou presença em Antologias com participações de diversos escritores: Amor e paixão, Naquela Noite, O Tempo não Apaga, Arte de viver e Florada de emoções.
Escreveu o romance interativo O Cruzeiro da morte com outros escritores e o livro Amante Diplomáticos, Gilda (obra publicada) e Amante Fisicorreal em parceria com o escritor Marcos Toledo.

Também é autora do romance Sofrimento de uma mãe, publicação em Dezembro de 2010.

Livros publicados
  Erótika – Uma vida Contada em Poemas (2008)- Edf. Scortecci
  O Drama de Anne Keer (2009) - Edf. Ottoni
  Vida em conflitos (2010) - Edf. Ottoni
  Gilda (em parceria com o escritor contista MARCOS TOLEDO)- Edf. Ottoni

Escritores de Pernambuco
Naturais do Recife
Alunos da Universidade Católica de Pernambuco